Polygrafie bzw. Polygraphie ( polygraphía = ‚Vielschreiben‘) bezeichnet:

 die gleichzeitige Erfassung und Darstellung mehrerer biologischer Parameter:
 Polysomnographie in der Schlafmedizin
 Kardiorespiratorische Polygraphie, vereinfachte Polygraphie in der Schlafmedizin
 Einsatz eines Polygraphen als Lügendetektor
 beim Röntgen die Darstellung von Organbewegungen in mehreren Aufnahmen
 zusammenfassend verschiedene Zweige des grafischen Gewerbes bzw. der Polygrafischen Industrie, wie Druckvorstufe, Druck und Buchbinderei. Siehe auch Polygraf
 eine Anleitung zur Erstellung und Entzifferung von Geheimschriften, siehe Geschichte der Kryptographie

Siehe auch:
 Polygraph (Begriffsklärung)
 Polygraphy, Fachmesse für die Druckindustrie in Kiew